Okręty US Navy o nazwie USS  "Ely":

 "Ely" (DE-309) był niszczycielem eskortowym, który został zwodowany w 1944, ale jego budowę przerwano przed ukończeniem.
 USS "PCE-880", okręt patrolowy, został przemianowany na USS "Ely" (PCE-880) 15 lutego 1956.

Ely